Ніє́мінен () — поширене фінське прізвище. На 1 січня 2017 року в Фінляндії налічувалося 20800 носіїв прізвища "Nieminen" (10587 чоловіків та 10213 жінок).

Відомі носії 

 Вілле Ніємінен (1977) — фінський хокеїст.
 Міка Ніємінен (1966) — фінський хокеїст.
 Мінна Ніємінен (1976) — фінська веслувальниця.

Примітки